Everything Waits to Be Noticed è il nono album in studio da solista del cantante statunitense Art Garfunkel, pubblicato nel 2002.

Tracce

Collegamenti esterni